Соревнования по стрельбе из армейской винтовки на дистанции 200 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 8 и 9 апреля. Приняли участие 42 спортсмена из семи стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований